Peel peut désigner :

Patronyme 

 Arthur Peel (1829-1912), homme politique britannique
 
 Dwayne Peel, joueur de rugby gallois
 Emma Peel, personnage des quatrième et cinquième saisons de la série télévisée Chapeau melon et bottes de cuir
 Ian Peel, tireur sportif britannique
 John Peel, présentateur radio britannique
 Jonathan Peel (1799-1854), général et homme politique anglais
 Laura Peel (1989-), skieuse acrobatique australienne
 Robert Peel (1788-1850), homme politique britannique
 Thomas Peel (1795-1865), un des premiers colons d'Australie occidentale.

Toponyme

Horton-cum-Peel, un village du Cheshire

Peel, une des neuf régions de l'Australie occidentale

Peel, station du métro de Montréal
 Peel, village du Comté de Carleton, situé à l'ouest du Nouveau-Brunswick
 Peel, une ancienne circonscription électorale fédérale de l'Ontario

Peel, ville de l'île de Man

Peel, région naturelle de tourbières du sud des Pays-Bas

Cinéma 

 Peel, court-métrage australien de Jane Campion (1982).

Voir aussi 
 Peel Engineering Company, constructeur automobile britannique disparu en 1974
 Commission Peel (ou Commission royale pour la Palestine), commission d'enquête britannique mise en place en 1936
 Peel Sessions, différents albums enregistrés pour l'émission radiophonique de John Peel sur BBC Radio 1
 Rue Peel, voie du centre-ville de Montréal
 PEEL, solution Open source e-commerce